Palazzo degli Affari di Firenze
 Palazzo degli Affari di Torino